Jankovičové, či Jankovićové, v maďarštině Jankovics nebo Jankovich je příjmení, respektive rodové jméno uherských šlechtických rodů původem z Chorvatska. Může představovat následující rody:

 falešní Jankovičové
 jeseničtí a vadašští Jankovičové
 Jankovichové z Kisjenő
 Jankovichové z Pribéri a Vuchini
 Jankovich-Bésánové z Pribéri, Vuchini a Sečuje
 daruvarští Jankovicsové